Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es BNP Paribas Open női páros mérkőzéseit.

A címvédő a második kiemelt Szánija Mirza–Jelena Vesznyina-páros volt. Az indiai-orosz duó ezúttal is eljutott a döntőig, ott azonban 6–2, 6–3-as vereséget szenvedett az első kiemelt Liezel Huber–Lisa Raymond-kettőstől. A két amerikai játékos ezzel zsinórban a negyedik tornáját nyerte meg 2012-ben, Párizs, Doha és Dubaj után. Raymond hetedszer győzött Indian Wellsben négy különböző partnerrel (korábban háromszor Lindsay Davenporttal, kétszer Samantha Stosurral, s egyszer Rennae Stubbsszal diadalmaskodott). Pályafutása során ez volt a hetvennyolcadik páros győzelme, Hubernek pedig az ötvenkettedik (Indian Wellsben az első).

Kiemeltek

 Liezel Huber /  Lisa Raymond (győztesek)
 Szánija Mirza /  Jelena Vesznyina (döntő)
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (elődöntő)
 Marija Kirilenko /  Nagyja Petrova (második kör)

<li>  Sara Errani /  Roberta Vinci (negyeddöntő)
<li>  Anabel Medina Garrigues /  Flavia Pennetta (első kör)
<li>  Nuria Llagostera Vives /  Arantxa Parra Santonja (második kör)
<li>  Anna-Lena Grönefeld /  Vania King (második kör, visszaléptek)

Főtábla
 WC = szabadkártyás
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
 Eredmények

N2